Biathlonowy bieg indywidualny kobiet na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 odbył się 14 lutego na kompleksie narciarsko-biathlonowym „Łaura” w Krasnaja Polana.

Mistrzynią olimpijską została Białorusinka Darja Domraczewa. Drugie miejsce zajęła Szwajcarka Selina Gasparin, a na trzeciej pozycji uplasowała się rodaczka zwyciężczyni – Nadieżda Skardino.

Terminarz

Tło

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014